Натуральне число 928
 928 рік до нашої ери
 928 рік нашої ери